Merced – miasto w USA, w Kalifornii, w hrabstwie Merced
 Merced (Merced County) – hrabstwo w USA, w Kalifornii
 Merced (Merced River) – rzeka w USA, w Kalifornii
 Merced (Lake Merced) – jezioro w USA, w San Francisco